Кураш Євгеній Юрійович (* 1978) — полковник Збройних сил України, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну, учасник російсько-української війни, Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».
 Кураш Іван Іванович (1985—2018) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кураш Орест Іванович (1935—2006) — український хормейстер, громадський діяч, заслужений діяч мистецтв України.

Див. також 
 Кураш (значення)